O’Shannassy River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 O’Shannassy River (Gregory River), Nebenfluss des Gregory River in Queensland
 O’Shannassy River (Yarra River), Nebenfluss des Yarra River in Victoria